Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Grzechowiak – polski wojskowy
 Florian Grzechowiak – polski koszykarz, piłkarz ręczny
 Jerzy Grzechowiak – polski chemik
 Jolanta Grzechowiak-Milewska – polska inżynier chemii
 Tomasz Grzechowiak – polski koszykarz